То́лько не сейча́с:
 Только не сейчас (мультфильм) — советский мультипликационный фильм 1962 года.
 Только не сейчас (фильм) () — российско-польский художественный фильм 2010 года В. Пендраковского.